«Нравы русского духовенства» — брошюра советского историка религии и пропагандиста атеизма Ефима Грекулова, изданная первоначально в 1928 году.

Книга несколько раз переиздавалась в первые годы после своего создания (4-е издание выпущено в 1930 г. тиражом 10 000 экземпляров) и в течение многих лет использовалась как источник советскими историками и религиоведами (в частности, И. А. Крывелёвым) и другими специалистами: так, М. К. Азадовский и Н. П. Андреев в 1940 г. в своём комментарии к «Народным русским сказкам» А. Н. Афанасьева писали: «Как известно, культурный уровень духовенства — как низшего, так и высшего, в старой Руси был крайне низок. Сводка литературы по данному вопросу сделана в брошюре Грекулова „Нравы русского духовенства“».

Критика 
Кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных наук и технологий ПГТУ С. М. Васина отмечает, что наряду с другими работами Е. Ф. Грекулова написанными в 1920—1930-е гг., в книге «Нравы русского духовенства» «церковь и духовенство представлены в качестве эксплуататоров, угнетателей, консервативной силы самодержавного государства». Этого же мнения придерживается кандидаты исторических наук Л. К. Дрибас и И. А. Семин.

Кандидат исторических наук Н. А. Басова отмечает, что книга «Нравы русского духовенства» относится к работам 1920—1930-х гг., которые «носят агитационно-пропагандистский характер и не содержат научного анализа фактов, подбор которых также отличается предвзятым отношением», в них «говорится об „антинародной“ сущности Церкви как политического и идеологического врага Советского государства» и «отсутствует научный аппарат».

Кандидат исторических наук Д. Н. Калашников отмечает, что книга «Нравы русского духовенства» относится к работам, написанным в 1920—1930-е гг., где «духовенство представлено в качестве сообщества „угнетателей“ и „иждивенцев“».

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Тамбовского филиала ОРАГС Е. Н. Шабельникова отмечает, что в атеистическом ключе и с целью показать церковь и духовенство «прежде всего, как феодальный институт, угнетавший народные массы не только духовно, но и экономически» написана работа Е. Ф. Грекулова «Нравы Русского духовенства». Шабельникова указывает, что книга Грекулова стала одним из тех исследований, выход которых «был обусловлен началом гонений на церковь»., а также что «поэтому основная задача авторов сводилась к выявлению негативных фактов в церковной истории».

Переиздание книги А. Г. Невзоровым 

Переиздана российским публицистом и телеведущим Александром Невзоровым в 2011 году тиражом 3000 экземпляров. Как утверждается в предисловии Невзорова к новейшему изданию, книга полностью основана на документальных исторических свидетельствах и знакомит читателя с различными скрытыми бытовыми особенностями жизни русского духовенства. Книга, как утверждают издатели, представляет интерес для самых широких читательских кругов. От реализации книги отказалось несколько крупных книжных магазинов.

Содержание 
Книга издания 2011 года содержит следующие главы:

 Предисловие Александра Невзорова
 Состав древнерусского духовенства
 Церковь — носительница культуры и просвещения
 «Безмерное упивание»
 «Блудное объядение»
 «Плотское похотение»
 «Содомская пагуба»
 «Особые стяжания»
 Ростовщики от духовенства
 Нравы духовенства в XIII веке

Примечания

Издания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Книги 2011 года
Православие в России
Книги по критике религии
Книги 1928 года